Emerson Aparecido Leite de Souza Junior, född 14 januari 1999, mer känd som Emerson Royal eller Emerson, är en brasiliansk fotbollsspelare som spelar som högerback för den engelska klubben Tottenham Hotspur.

Statistik

Klubbstatistik

Referenser

Brasilianska fotbollsspelare
Spelare i Associação Atlética Ponte Preta
Spelare i Atlético Mineiro
Spelare i Real Betis
Fotbollsspelare i FC Barcelona
Spelare i Tottenham Hotspur FC
Spelare i Premier League
Födda 1999
Levande personer
Män
Brasilianska idrottare under 2000-talet
Idrottare från São Paulo